Wolfi (Originaltitel: Mini Loup) ist eine französische Zeichentrickserie, die seit 2012 produziert wird.

Handlung 
Der kleine und freche Wolfi ist immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und deswegen wird ihm nie langweilig. So findet er in der Schule, zuhause mit Mama und Papa, beim Spielen mit seinen Freunden und in anderen Situationen immer wieder etwas Neues zu tun und zu entdecken.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2012 in Frankreich produziert. Das Originalkonzept stammt von Philippe Matter und Frédéric Mège.

Erstmals wurde die Serie am 1. September 2012 auf dem französischen Fernsehsender France 5 ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 2. November 2015 auf Super RTL statt. Weitere Wiederholungen erfolgten auf Toggo plus.

Episodenliste 
Die folgende Liste listet die auf Deutsch ausgestrahlten Folgen auf.

Weblinks 
 
 Wolfi auf toggolino.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie (Frankreich)